El nombre de Ermita de Nuestra Señora del Castillo, o cualquiera de sus variantes:
 Ermita de Santa María del Castillo, o Ermita de la Virgen del Castillo,
es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como ermitas en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de la Nuestra Señora del Castillo.

Advocación 
 Nuestra Señora del Castillo – Festividad: n/d.

Ermitas

en España 
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Belmonte de Gracián, provincia de Zaragoza;
 Ermita de Nuestra Señora del Castillo, templo católico en la localidad de Bernardos, provincia de Segovia;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Carcabuey, provincia de Córdoba;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Cozcurrita, provincia de Zamora;
 Ermita de Santa María del Castillo (B.I.C. 1944), templo católico en la localidad de Frómista, provincia de Palencia;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Fuendejalón, provincia de Zaragoza;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba;
 Ermita de Nuestra Señora del Castillo, templo católico en la localidad de Miranda de Arga, Navarra;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Rivert, provincia de Lérida;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Trigueros del Valle, provincia de Valladolid;
 Ermita de la Virgen del Castillo, templo católico en la localidad de Vilvestre, provincia de Salamanca.